brygantyna (pancerz)
 brygantyna (żaglowiec)